Фенек:
 Фенек — миниатюрная лисица своеобразной внешности, которая живёт в пустынях Северной Африки.
 Фенек — сербский православный монастырь.

Фамилия 
Фенек ( <  «кролик, заяц»)
 Фенек, Эдвиж (род. 1948) — итальянская и французская актриса и продюсер.
 Фенек Адами, Эдвард (род. 1934) — мальтийский политик и государственный деятель.